Индийское посольство в Москве (, ) — дипломатическая миссия Индии в России, расположена в Москве в Таганском районе на улице Воронцово Поле.

 Адрес главного корпуса посольства: Москва, 105062, улица Воронцово Поле, 6-8.
 Консулат и коммерческий отдел: улица Воронцово Поле, 4.
 Информационный отдел, отдел науки и технологии и культурный центр: улица Воронцово Поле, 9.
Индекс автомобильных дипломатических номеров посольства — 032.

Особняк, в котором с 1952 года размещается посольство, построен в 1911 году для Г. В. Бардыгиной (Э. Г. Марк) по проекту архитектора И. Т. Барютина. См. Усадьба Латышевых — Бахрушиных — Бардыгиных.

Послы Индии в СССР и России

СССР 
 1947—1949 Виджая Лакшми Пандит
 1949—1952 Сарвепалли Радхакришнан
 1952—1961 Менон
 1961—1962 Субималь Датт
 1962—1966 Трилоки Натх Каул
 1966—1968 Кеваль Сингх
 1969—1971 Дурга Прасад Дхар
 1971—1975 К. С. Шелванкар
 1975 Дурга Прасад Дхар
 1976—1980 Индер Кумар Гуджрал
 1980—1983 В. К. Ахуджа
 1983—1986 Сайид Нурул Хасан
 1986—1989 Трилоки Натх Каул
 1989—1992 А. С. Гонсалвес

Российская Федерация 
 1992—1998 Ронен Сен
 1998—2001 С. К. Ламбах
 2001—2004 Кришнан Рагхунатх
 2004—2007 Канвал Сибал
 2007—2011 Прабхат Шукла
 2011—2014 Аджай Малхотра
 2014—2016 П. С. Рагхаван
 2016—2018 Панкадж Саран
 2018—2021 Венкатеш Варма
 2021—наст. вр. Паван Капур

См. также 
Список дипломатических представительств в Москве
 Список дипломатических миссий Индии

Ссылки 
 Официальный сайт посольства

Индия
Дипломатические представительства Индии
Российско-индийские отношения
Здания и сооружения Таганского района
Здания и сооружения Воронцова Поля